Patrick McGinley ist der Name folgender Personen:

* Patrick McGinley (Schriftsteller, 1937), irischer Schriftsteller
 Patrick McGinley (Schriftsteller, 1977), irisch-deutscher Schriftsteller, Drehbuchautor und Regisseur